Augusto Frullani – pallonista italiano
 Giuliano Frullani – matematico e ingegnere italiano
 Leonardo Frullani – giurista e politico italiano
 William Frullani – multiplista e bobbista italiano